Rovt je odmaknjen kraj, zlasti v hribovitem svetu.

Rovt je tudi krajevno ime v Sloveniji:

 Rovt, Dobrova - Polhov Gradec
 Laški Rovt, občina Bohinj
 Nemški Rovt, občina Bohinj
 Plavški Rovt, občina Jesenice
 Javorniški Rovt, občina Jesenice

Glej tudi 
 Rovte

Naselja v Sloveniji